Ein Caserío ist die kleinste Untereinheit als Verwaltungseinheit in El Salvador. Es ist damit die Verwaltungseinheit fünfter Ordnung, nach Staat, Provinz (Departamento), Gemeinde (Municipio) und Canton.

Dieses sind meistens Dörfer oder Weiler. Sie werden zu Cantones zusammengefasst. Meist sind es bis zu 10 Caseríos, die einen Canton bilden.

Verwaltungsgliederung El Salvadors